Dirty Pretty Things (band)
 Dirty Pretty Things (film)